Ferdinand z Alençonu (12. července 1844, Neuilly-sur-Seine – 29. června 1910, Wimbledon) se narodil jako syn Ludvíka Orleánského, vévody z Nemours a Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárské (sestřenice královny Viktorie).

Manželství a potomci 
28. září 1868 se v Possenhofenu oženil s Sofií Bavorskou (23. 2. 1847 Mnichov – 4. 5. 1897 Paříž), se kterou měl dvě děti. Sofie zemřela při požáru v budově č. 17 při akci Bazar de la Charité v 8. pařížském obvodu. Ferdinand nechal manželčiny ostatky převézt do nekropole svého rodového zámku v Dreux.
 1. Luisa Orléanská (19. 7. 1869 Londýn – 4. 2. 1952 Mnichov)
 ⚭ 1891 Alfons Bavorský (24. 1. 1862 Mnichov – 8. 1. 1933 tamtéž), bavorský princ a generál kavalérie
 2. Emanuel z Vendôme (18. 1. 1872 Merano – 1. 2. 1931 Cannes), vévoda z Vendôme
 ⚭ 1896 Henrietta Belgická (30. 11. 1870 Brusel – 28. 3. 1948 Sierre)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Orléans
Vévodové z Alençonu
Narození v roce 1844
Narození 12. července
Narození v Neuilly-sur-Seine
Úmrtí v roce 1910
Úmrtí 29. června
Úmrtí v Londýně
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Muži